Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Minneapolis:

 – incrociatore protetto della classe Columbia, varato nel 1893 e radiato nel 1921
 – incrociatore pesante della classe New Orleans, varato nel 1934 e radiato nel 1947